Kvalifikace mužské dvouhry Australian Open 2013 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní šestnáct tenistů po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a jeden hráč jako šťastný poražený.

Hráči

Nasazení hráčů 
  Andreas Haider-Maurer (2. kolo)
  Ričardas Berankis (kvalifikován)
  Dudi Sela (kvalifikován)
  Ruben Bemelmans (kvalifikován)
  Martín Alund (1. kolo)
  Kenny de Schepper (2. kolo)
  Daniel Brands (kvalifikován)
  Florent Serra (3. kolo)
  James Blake (2. kolo)
  Matthias Bachinger (2. kolo)
  Tim Smyczek (3. kolo, šťastný poražený)
  Alex Bogomolov (kvalifikován)
  Thiemo de Bakker (2. kolo)
  Júiči Sugita (1. kolo)
  Rajeev Ram (kvalifikován)
  Antonio Veić (1. kolo)
  Michael Berrer (3. kolo)
  Denis Kudla (1. kolo)
  Matteo Viola (2. kolo)
  Marc Gicquel (2. kolo)
  Ryan Sweeting (3. kolo)
  Wayne Odesnik (1. kolo)
  Vladimír Ignatik (1. kolo)
  Jonathan Dasnières de Veigy (1. kolo)
  Marco Chiudinelli (3. kolo)
  Jack Sock (1. kolo, skreč)
  Simon Greul (1. kolo, skreč)
  Danai Udomčoke (2. kolo)
  Ivan Sergejev (1. kolo)
  Jimmy Wang (1. kolo)
  Maxime Authom (kvalifikován)
  Ce Čang ''(1. kolo)

 Kvalifikanti 
  Adrian Mannarino
  Ričardas Berankis
  Dudi Sela
  Ruben Bemelmans
  Amir Weintraub
  Steve Johnson
  Daniel Brands
  Maxime Authom
  Jamie Baker
  Adrián Menéndez
  Cedrik-Marcel Stebe
  Alex Bogomolov
  Arnau Brugués Davi
  Julian Reister
  Rajeev Ram
  Daniel Muñoz de la Nava
  Tim Smyczek' – šťastný poražený

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk kvalifikace mužské dvouhry na Australian Open 2013

Australian Open 2013